Bruno Kaltenbacher, né le  à Kloten, est un joueur suisse de hockey sur glace. Il a évolué au poste d’attaquant dans le championnat de Suisse de hockey sur glace.
Son fils est le chanteur Bastian Baker.

Carrière de joueur 
Formé au EHC Kloten avec lequel, il est sacré quatre fois champion de Suisse en Juniors Élites, Kaltenbacher a été joueur professionnel pendant 12 ans. Il a joué à Lausanne (LHC), à Bienne, à FR Gottéron, à Ambri, à Martigny et à GE Servette (LNB).

Reconversion
Depuis 1994, Bruno Kaltenbacher est patron d’un Sport Café « Le Zodiac », à Lausanne.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1982-1983|| Lausanne HC || LNB || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1983-1984|| Lausanne HC || LNB || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1984-1985|| HC Bienne || LNA || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986|| HC Fribourg-Gottéron || LNA ||  32 || 0 || 4 || 4 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987|| HC Bienne || LNB || 25 || 7 || 5 || 12 || 4|| - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2| 1987-1988 ||  HC Fribourg-Gottéron || LNA || 25 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|- 	 	  	
| HC Bienne || LNA  || 11 || 3 || 1 || 4 || 4 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|- 
| 1989-1990|| HC Ambri-Piotta || LNA || 36 || 3 || 4 || 7 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 1990-1991|| HC Martigny || LNB || 31 || 6 || 3 || 9 || 4 || 10 || 5 || 5 || 10 || 2

|165||20||21||41||18|| 4||0||1||1||0

|31||6||3||9||4|| 10||5||5||10||2

Notes et références 

Naissance en avril 1961
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Bienne
Joueur du EHC Kloten
Naissance à Kloten
Sportif zurichois